Моя родословная — цикл еженедельных телепрограмм на Первом канале, повествующих об отдельных судьбах, составляющих основу генеалогических древ известных отечественных современников, ставших героями выпусков. Программа популяризирует ценность знаний об истории своей семьи и наглядно иллюстрирует отдельные этапы генеалогических поисков.

Является аналогом британского проекта Родословная семьи (Who Do You Think You Are?), с успехом импортированного во многие страны.

О телепрограмме 
Телепрограмма знакомит зрителей с историей и судьбами представителей фамилий, переплётшихся в генеалогических древах героев выпусков — известнейших отечественных современников. Участники программы непосредственно участвуют в генеалогических поисках, происходящее за кадром, начитывая авторский текст, комментирует ведущая Яна Чурикова. В ходе программы специалисты в области генеалогии делятся практическими советами о том, как поступать в тех или иных сложных ситуациях.

Телепрограмма является частью более общего мультимедийного проекта Первого канала — «Моя родословная», который предполагался как портал, пополняемый самими пользователями, аналогичный поисковому проекту Первого канала «Жди меня».

Передача снималась в Ростове-на-Дону, Казани, Астрахани, Одессе, Рязани, Смоленске, Аткарске и в других городах.

Выпуски телепрограммы

Отзывы 
 «Литературная газета»: «Вызывает симпатию сама идея телепрограммы: в стране, где меньше чем за сто лет дважды все разрушали „до основанья“, породив бессчетное число Иванов, не помнящих родства, такая передача — бальзам на раны. На примере Дмитрия Харатьяна (героя последнего выпуска) видно, как история России тесно переплетается с ветвями родового дерева каждого из нас. (…) И все бы замечательно, но немного мешали „торопливая“ наигранность некоторых эпизодов, явный элемент „пиара“ героев телепередачи и желание последних сделать „конфетку“ из своей родословной. Эту человеческую слабость, кстати, не первый год эксплуатируют составители разнообразных родословных грамот».
 «Российская газета»: «Другая известная писательница Дарья Донцова, рассказывая о своей „Родословной“ в эфире Первого канала, обнаружила, что её папа — большой литературный чиновник Аркадий Васильев, прославившийся в своё время не столько своими книгами, сколько своей ролью в процессе против Синявского и Даниэля — он был общественным прокурором — оказался сотрудником КГБ. Но, честно говоря, насколько я помню, еще тогда, в 60-е — 70-е годы то была тайна Полишинеля. Все догадывались, зачем советской литературе нужен такой писатель, как Аркадий Васильев. Догадываться — догадывались, но всей правды не ведали. Дочь добралась до третьего дна биографии своего отца: он был разведчиком».
 Также РГ отметила подражание этому проекту вышедшей позже программе Второго канала «Большая семья» ведущего Дмитрия Харатьяна.
 Equipnet: «Недавно „Первый канал“ показал серию передач „Моя родословная“. Миллионы зрителей с интересом наблюдали процесс поиска предков известных в России людей. После чего многие впервые задались непростыми вопросами: „что мы знаем о наших предках? Неужели их имена и дела, а значит и жизнь, которую они прожили, навсегда уйдет небытие? Неужели наши потомки забудут нас, ныне живущих?“».

Награды 
 Программа «Моя родословная. Евгения Симонова и Юрий Вяземский» (номинация «Программа об истории») номинировалась на ТЭФИ-2010.

См. также 
 Родословная семьи (Who Do You Think You Are?)

Ссылки 
 Раздел телепрограммы «Моя родословная» на официальном сайте Первого канала.
 Раздел телепрограммы «Моя родословная» на сайте «ПАН-АРС синема»

Примечания 

Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Первого канала
Генеалогия
Телепередачи, запущенные в 2009 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году